Коростышевский педагогический колледж им. И. Я. Франко — учебное заведение в городе Коростышев Житомирской области Украины.

История 
1 мая 1862 года при Императорском Киевском университете Св. Владимира была открыта первая временная педагогическая школа, на основе которой 26 мая 1869 года создали учительскую семинарию Юго-Западного края с временным пребыванием в Киеве, задачей которой была подготовка учителей младших классов. 22 октября 1869 года в учительской семинарии началось обучение, этот день считается днем основания учебного заведения.

С августа 1873 года семинария была переведена в Коростышев Радомышльского уезда Киевской губернии и получила новое название - Коростышевская учительская семинария.

Первым директором семинарии в 1873 - 1880 гг. был доктор философских наук Иван Яковлевич Посяда (бывший участник Кирилло-Мефодиевского братства).

В 1883 году при семинарии была открыта метеорологическая станция.

В 1924 году учебному заведению было присвоено имя И. Я. Франко. В 1925 году семинария была преобразована в педагогический техникум, при котором были открыты клуб и библиотека.

С 1926 по 1937 год училище закончили свыше 3 тысяч человек.

В ходе Великой Отечественной войны 9 июля 1941 года Коростышев был оккупирован наступавшими немецкими войсками. 28 декабря 1943 года город был освобожден войсками 1-го Украинского фронта, началось восстановление городского хозяйства. В 1944 восстановленное учебное заведение возобновило работу как Коростышевское педагогическое училище.

В 1946 - 1950 гг. училище подготовило 289 учителей начальных школ.

В октябре 2003 года педагогическое училище было реорганизовано в педагогический колледж.

Примечания 

Колледжи Украины
Объекты, названные в честь Ивана Франко
Педагогические колледжи
Коростышев
Образование в Житомирской области